Stierkopf ist der Name folgender Berggipfel:
 Stierkopf (Ammergauer Alpen), , Berg in den Ammergauer Alpen, Bayern
 Stierkopf (Lechtaler Alpen), , Berg in den Lechtaler Alpen, Tirol

Siehe auch:
 Stier
 Stierkopfwappen
 Stierkopf-Teichrose